Лесная дача — ограниченная часть лесных угодий в Российской империи, подчинённая единому хозяйственно-техническому плану и прикреплённая к какому либо владельцу. Также является названием следующих топонимов:

Россия 
 Лесная Дача — посёлок в Мариинском районе Кемеровской области.
 Лесная Дача — село в Ипатовском районе Ставропольского края.
 Лесная Дача — деревня в Шегарском районе Томской области.
 Лесная Дача — поселок в Барышском районе Ульяновской области.
 "Лесная дача" городок отдыха -  деревня Ивановское Удомельского с/п Тверской области

Украина 
 Лесная Дача — посёлок в составе города Северодонецк Луганской области.